Штеффі Граф була дворазовою чинною чемпіонкою, але але цього разу не брала участь через травму.

Мартіна Хінгіс виграла титул, у фіналі перемігши Яну Новотну з рахунком 2–6, 6–3, 6–3. У віці 16 років 278 днів Хінгіс стала наймолодшою особою, яка виграла Вімблдон в одиночному розряді, від часів Лотті Дод на турнірі 1887 року.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Моніка Селеш (3 коло)
  Яна Новотна (фінал)
  Іва Майолі (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (2 коло)
  Аманда Кетцер (2 коло)
  Анке Губер (3 коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Марі П'єрс (4 коло)
  Кончіта Мартінес (3 коло)
  Мері Джо Фернандес (4 коло)
  Іріна Спирля (4 коло)
  Кімберлі По (1 коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (3 коло)
  Руксандра Драгомір (1 коло)
  Барбара Паулюс (2 коло)

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 1997 on WTAtennis.com 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір